Суперкубок Польщі з футболу 2007  — 18-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 липня 2007 року між чемпіоном Польщі клубом Заглембє (Любін) та віце-чемпіоном Польщі клубом ГКС (Белхатув). Оскільки володар кубка Польщі клуб Дискоболія (Гродзиськ-Великопольський) відмовився від участі в турнірі, його місце посів віце-чемпіон Польщі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2007
Польща
2007 у польському спорті
Події 22 липня
Липень 2007